Le Moucherolle côtier (Empidonax difficilis), appelé également Moucherolle de l'Ouest, est une espèce de passereau de la famille des Tyrannidae.

Répartition 

Il est originaire des régions côtières de l'ouest de l'Amérique du Nord, depuis la Colombie-Britannique et le sud de l'Alaska jusqu'aux rives de la mer de Cortez au Mexique et il est remplacé à l'intérieur des terres par le Moucherolle des ravins. Ces deux espèces étaient autrefois considérées comme une seule espèce. En hiver, les deux espèces migrent vers le Mexique, où elles sont virtuellement impossibles à distinguer.

Description, habitat et alimentation 
En plumage, le Moucherolle côtier est pratiquement identique au Moucherolle des ravins, et ne diffère que très peu de la plupart des moucherolles d'Amérique du Nord, mais son habitat de reproduction et son cri d'appel sont différents. En été, le Moucherolle côtier habite les forêts de feuillus ou mixtes, se nourrissant d'insectes attrapés au vol à partir d'un perchoir caché.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyrannidae